Dominique Pire – religioso belga
 3228 Pire – asteroide della fascia principale
 Pire (Senegal) – località del Senegal